El término Tirol hace referencia a:

 Tirol, región Europea, en los Alpes. Administrativamente se divide en:
 Tirol, un estado en el oeste de Austria;
 Tirol Oriental, región del estado antes mencionado;
 Tirol del Norte, región del estado antes mencionado;
 Tirol del Sur (Alto Adigio), una provincia del norte de Italia;
 Eurorregión Tirol-Tirol del Sur-Trentino, una entidad designada por la Unión Europea que comprende toda la región fronteriza;
 El Castillo Tirol, en el municipio de Tirolo, sede de los condes de Tirol y origen del nombre;

Histórico

 Condado de Tirol, una antigua entidad política que existió hasta principios del  y que comprende territorio en la región italiana de Trentino-Alto Adigio y el estado austriaco de Tirol;
 Tirol alemán, el área de habla alemana del antiguo condado de Tirol;

Otros
 Tirol, un pueblo en la comuna de Doclin, condado de Caraş-Severin, Rumania;
 Puerto Tirol, localidad de la provincia del Chaco, en Argentina;
 Tirol, un pueblo en Brasilia, que fundado de emigrantes tiroleses en 1859 en el distrito de Espirito Santo;
 una denominación antigua para la colonia de Pozuzo (Perú), área de inmigración masiva de tiroleses y prusianos;
 Tirol, planeta ficticio y mundo natal de los Robotech Masters en la serie de anime Robotech;
 Tirol, la denominación de un tipo de textura de yeso aplicada al techo-,
 Tirol, un caballo de carreras y padre pura sangre criado en Irlanda y entrenado en Gran Bretaña;
 Dimitrije Tirol, escritor, lingüista, geógrafo y pintor serbio.